Оперативная память:
 Оперативная память — в вычислительной технике: оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, , RAM).
 Оперативная память — в психологии: синоним рабочей памяти ().

См. также 
 RAM (значения)